Obsession bezeichnet:
 eine psychopathologische Zwangshandlung bzw. -vorstellung, Zwangsstörung
 in diesem Zusammenhang sprichwörtlich eine intensiv betriebene Leidenschaft
 ein Parfüm von Calvin Klein
 eine österreichische Musikgruppe um Karl Fian
 eine US-amerikanische Band um James Hetfield
 ein Album der deutsch-österreichischen Band Call
 ein Lied der amerikanisch-englischen Band Animotion aus dem Jahr 1985, siehe Obsession (Lied)
 ein Lied der schwedischen Band Army of Lovers aus dem Jahr 1991
 ein Lied in Spanisch (Obsesión) von Aventura (Band) aus dem Jahr 2004
 ein Lied der britischen Band Sugababes aus dem Jahr 2005
 einen Spielfilm von Anthony Harvey; siehe Obsession – Die dunkle Seite des Ruhms
 einen Spielfilm von Rusty Lemorande; siehe Obsession (1992)
 einen Spielfilm von Peter Sehr; siehe Obsession (1997)
 einen britischen Episodenfilm aus dem Jahr 2011, siehe Obsession – Tödliche Spiele
 den englischen Originaltitel des Spielfilms Schwarzer Engel von Brian De Palma
 den deutschen Titel eines Buches von Simon Beckett (engl. Original Owning Jacob)
 einen Dokumentarfilm von Wayne Kopping; siehe Obsession: Radical Islam’s War Against the West
 ein Lied der britischen Band The Subways aus dem Jahre 2008